A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a kerékpáros versenyszámokat Trabzonban rendezték. A férfi egyéni kritériumversenyre július 27-én került sor. A selejtező futamok távja 25 kilométer hosszú volt, tizenöt kört tettek meg egy 1,7 kilométeres pályán. A döntők 34 kilométer hosszúságúak voltak, 20 kört tettek meg az 1,7 kilométeres pályán.

Előfutamok

1. futam

2. futam

3. futam

Döntők

B döntő

A döntő

Források 

Kerékpározás a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon